Nagy Margit
 Nagy Margit (?–?) színésznő
 Nagy Margit (1893–1941) opera-énekesnő (szoprán)
 Nagy Margit (1921–2001) tornász, edző
 Nagy Margit (1940) röplabdázó
 Nagy Margit (1945) régész
 Nagy Margit (1948) úszó

hasonló nevűek
 B. Nagy Margit (1928–2007) művészettörténész
 Nagy Gy. Margit (1931–2015) gobelinművész, tűzzománcművész